Халлутуш-Иншушинак:

 Халлутуш-Иншушинак — царь Элама, правил приблизительно в 1205 — 1185 годах до н. э.
 Халлутуш-Иншушинак II — царь Элама, правил приблизительно в 699 — 693 годах до н. э.